Le diocèse de Bathurst correspond à deux diocèses catholiques :
 Le diocèse de Bathurst dans la province ecclésiastique de Sydney en Australie
 Le diocèse de Bathurst dans la province ecclésiastique de Moncton au Canada

Voir aussi